

Codici e sigle 
 laa – codice ISO 639-3 della lingua lapuya subau
 LAA – codice vettore ICAO della Libyan Airways
 LAA (Los Angeles Angels) – squadra di baseball statunitense

Geografia

Austria 
 Laa – frazione di Premstätten, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Laa an der Thaya – città nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)